

Biologia 
 Anaphase-promoting complex – enzima
 Antigen-presenting cell – cellula in grado di effettuare la presentazione dell'antigene
 Adenomatous Polyposis Coli – gene che codifica l'omonima proteina, bersaglio di mutazioni nella poliposi familiare.

Geografia 
Ungheria
 Apc – comune della contea di Heves

Politica 
 All People's Congress – partito politico della Sierra Leone
 Alternativa Popular Canaria – partito politico spagnolo

Sigle 
 A Perfect Circle – gruppo musicale alternative rock statunitense
 App Program Command – carattere di controllo
 Armoured personnel carrier – veicolo trasporto truppe
 Asynchronous Procedure Call – 
 Advanced Process Control – sistema di controllo avanzato
 Article Processing Charges – costo di pubblicazione per articolo (per pubblicare in open access)

Codici 
 APC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Napa County di Napa (Stati Uniti d'America)
 apc – codice ISO 639-3 della lingua araba levantina settentrionale